Südosteuropa-Gesellschaft ist die Bezeichnung für:

 Die 1940 gegründete Südosteuropa-Gesellschaft (Wien) (SOEG), auch Südosteuropäische Gesellschaft und Südosteuropagesellschaft, mit Sitz in Wien, siehe Franz Ronneberger
 Die 1952 gegründete Südosteuropa-Gesellschaft (München) (SOG) mit Sitz in München